Assedio di Rouen (1418-1419) – episodio bellico della guerra dei cent'anni
 Assedio di Rouen (1562) – episodio bellico della guerre di religione francesi.
 Assedio di Rouen (1591-1592) – episodio bellico della guerre di religione francesi.